

Botanica 
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Antonovka
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Appiola
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Ashmead's Kernel
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Aurora Golden Gala
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Bella di Boskoop
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Calville Blanc d'hiver
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Campanina
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Cole's Quince
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Duke of Devonshire
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Egremont Russet
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Ginger Gold
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Golden Delicious
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Golden Noble
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Granny Smith
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Gravenstein
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Grenadier
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Grimes Golden
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Honeygold
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Lodi
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Lyman's Large Summer
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Manks Codlin
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela McIntosh
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Mutsu
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Newtown Pippin
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Pink Pearl
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Pumpkin Sweet
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Renetta
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Renetta ananas
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Rhode Island Greening
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Ribston Pippin
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Shamrock
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Shizuka
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Smeralda
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Tolman Sweet
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Twenty Ounce Pippin
 Mela verde - nome comune del cultivar di mela Zabergau Reinette

Altro 
 Valentina Mela Verde – fumetto italiano
 Melaverde – programma televisivo italiano
 La mela verde – episodio della prima stagione della serie televisiva The Good Doctor
 Melaverde – personaggio della serie animata Adventure Time
 Le Mele Verdi – gruppo musicale italiano